Ботвинов — имя собственное, имеет женскую форму Ботвинова; распространено в виде фамилий.
 Ботвинов, Александр Игнатович (1907—1995) — украинский и советский партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 5—6-го созывов, депутат Верховного Совета УССР.
 Ботвинов, Алексей Иванович (род. 1964) — украинский пианист, Народный артист Украины.
 Ботвинов, Михаил (род. 1967) — советский, российский и австрийский лыжник.
 Ботвинов,Александр Петрович(род.1949) - известный советский и российский художник из Ростова-на-Дону..
 См. также 
 Ботвин — фамилия.
 Ботвиново — агрогородок в Меркуловичском сельсовете Чечерском районе Гомельской области Белоруссии.